Двухходовка:

 Двухходовка — шахматная задача, решаемая в два хода.
 Двухходовка — в футболе комбинация в два паса.
 Двухходовки — то же, что и Двухходовые шашки.